Les Misérables kan henvise til:

 Les Misérables – en roman fra 1862 skrevet af Victor Hugo
 Les Misérables (musical) – uropført i 1980 med musik komponeret af Claude-Michel Schönberg

Film og tv 
 Les Misérables (film fra 1909) – amerikansk film instrueret af J. Stuart Blackton
 Les Misérables (film fra 1917) – amerikansk film instrueret af Frank Lloyd
 Les Misérables (film fra 1925) – fransk film instrueret af Henri Fescourt
 Les Misérables (film fra 1934) – fransk film instrueret af Raymond Bernard
 Les Misérables (film fra 1935) – amerikansk film instrueret af Richard Boleslawski
 Les Misérables (film fra 1948) – italiensk film instrueret af Riccardo Freda
 Les Misérables (film fra 1952) – amerikansk film instrueret af Lewis Milestone
 Les Misérables (film fra 1958) – fransk-østtysk-italiensk film instrueret af Jean-Paul Le Chanois
 Les Misérables (film fra 1978) – amerikansk tv-film instrueret af Glenn Jordan
 Les Misérables (film fra 1982) – fransk film instrueret af Robert Hossein
 Les Misérables (film fra 1995) – fransk film instrueret af Claude Lelouch
 Les Misérables (film fra 1998) – britisk-tysk-amerikansk film instrueret af Bille August
 Les Misérables (miniserie fra 2000) – fransk miniserie instrueret af Josée Dayan
 Les Misérables (film fra 2012) – britisk musikalfilm instrueret af Tom Hooper baseret på musikalen
 Les Misérables (miniserie fra 2018) – britisk miniserie instrueret af Andrew Davies
 Les Misérables (film fra 2019) – fransk film instrueret af Ladj Ly